Grupp D i Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 spelades mellan den 10 och 18 juli 2022.

Tabell

Matcher

Belgien mot Island 

{{Resultat med trupp|id=BEL-ISL
|nr       = 8
|bild     = BEL-ISL (women) 2022-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Justine Vanhaevermaet 
|mål2     =  Berglind Björg Thorvaldsdóttir
|arena    = Academy Stadium
|spelplats= Manchester
|publik   = 3859
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sveindís Jane Jónsdóttir
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ITA
|nr       = 7
|bild     = FRA-ITA (women) 2022-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 5 – 0
|mål1     = Grace Geyoro Marie-Antoinette Katoto Delphine Cascarino 
|mål2     =  Martina Piemonte
|arena    = New York Stadium
|spelplats= Rotherham
|publik   = 8541
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Grace Geyoro
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Island 

{{Resultat med trupp|id=ITA-ISL
|nr       = 15
|bild     = ITA-ISL (women) 2022-07-14.svg
|datum    = 14 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Valentina Bergamaschi 
|mål2     =  Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
|arena    = Academy Stadium
|spelplats= Manchester
|publik   = 4029
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-BEL
|nr       = 16
|bild     = FRA-BEL (women) 2022-07-14.svg
|datum    = 14 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Kadidiatou Diani Griedge Mbock Bathy 
|mål2     =  Janice Cayman
|arena    = New York Stadium
|spelplats= Rotherham
|publik   = 8173
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Delphine Cascarino
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=ISL-FRA
|nr       = 23
|bild     = ISL-FRA (women) 2022-07-18.svg
|datum    = 18 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Dagný Brynjarsdóttir 
|mål2     =  Melvine Malard
|arena    = New York Stadium
|spelplats= Rotherham
|publik   = 7392
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Melvine Malard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=ITA-BEL
|nr       = 24
|bild     = ITA-BEL (women) 2022-07-18.svg
|datum    = 18 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Tine De Caigny
|arena    = Academy Stadium
|spelplats= Manchester
|publik   = 3919
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sari Kees
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

Grupp D